Кумаил Али Нанџијани (; Карачи, 2. мај 1978) пакистански је комичар, глумац и сценариста. Пре свега је познат по улози Динеша у хумористичној серији -{HBO}--а, Силицијумска долина (2014–2019), и по косценарству и глуми у љубавно-хумористичком филму Моја љубавна прича (2017). Због тога што је заједно са својом супругом, Емили В. Гордон, писао филм, био је номинован за Оскара за најбољи оригинални сценарио. Године 2018. часопис -{Time}- га је прогласио једним од 100 најутицајнијих људи на свету.

Нанџијани је позајмио глас Призму у анимираној серији Време је за авантуру и играо је у серији -{TNT}--ја, Френклин и Баш, и у серији -{Adult Swim}--а, Читачи вести. Такође је играо у акционом филму Ортаци на точковима (2019).

Филмографија

Филм

Телевизија

Видео-игре

Референце

Спољашње везе
 
 
 

Рођени 1978.
Биографије живих особа
Пакистански глумци